Cal Puig (Gaià), masia a Gaià (el Bages) 
 Cal Puig (el Poal), edifici al municipi del Poal  
 Cal Puig (el Prat de Llobregat), masia d'estil senyorial construïda al Prat de Llobregat al  i enderrocada l'any 1969   
 Cal Puig (Santa Fe del Penedès), masia a Santa Fe del Penedès (l'Alt Penedès)